Westen steht für:
 Westen, eine der vier Haupthimmelsrichtungen
 Mehrzahl von Weste, ein ärmelloses Kleidungsstück

Unterhaltung:
 Westen (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2013

Geografie:
 Amerikanischer Westen, die westlichen Gebiete der Vereinigten Staaten
 Westliche Welt, eine Weltgegend
 Wilder Westen, die ungefähr westlich des Mississippi gelegenen Gebiete des 19. Jahrhunderts
 Westdeutschland

Ortsteile:
 Westen (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westen (Dörverden), Ortsteil der Gemeinde Dörverden, Landkreis Verden, Niedersachsen
 Westen (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis
 Westen (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Westen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Westen (Nordstrand) ein Ortsteil der Gemeinde Nordstrand, Schleswig-Holstein
 Westen (Remscheid), Ortsteil der Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Westen (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Westen (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Westen (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Westen (Wuppertal), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Westen ist der Familienname folgender Personen:
 Eric van der Westen (* 1963), niederländischer Jazzmusiker
 Georg Westen (1851–1921), deutscher Architekt
 Hans Westen (1891–1947), deutscher Industrieller und NSDAP-Politiker
 Heinrich Anton Alexander von Zur Westen (1784–1843), preußischer Generalmajor
 Jessika Westen (* 1980), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Leopold Westen (1750–1804), deutscher Offizier und Hochschullehrer
 Marcus Westen (* 1969), deutscher Poolbillardspieler
 Nina Westen, Pseudonym von Ingrid Werner (1935–2022), deutsche Schlagersängerin
 Peter von Westen (1731–1789), dänischer Apotheker
 Thomas von Westen (1682–1727), dänischer Missionar

Der Westen steht für:
 DERWESTEN, derwesten.de, Online-News-Portal der Funke Mediengruppe, siehe Funke Mediengruppe#Online

Siehe auch:

 West (Begriffsklärung)
 Weste (Begriffsklärung)
 Weston